Nansen-Insel ist der Name mehrerer nach dem norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen benannter Inseln:

 Nansen-Insel (Antarktika)
 Nansen-Insel (Franz-Josef-Land)
 Nansen-Insel (Karasee)